

Astronomia 
 5250 Jas – asteroide del sistema solare

Codici 
 JAS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile della Contea di Jasper, nel Texas (Stati Uniti)
 JAS – codice vettore ICAO di Japan Air System
 jas – codice ISO 639-3 della lingua giavanese neocaledoniana

Geografia 
 Jas – comune della Loira (Francia)

Altro 
 Jas – diminutivo di James, corrispondente all'italiano Giacomo
 Saab JAS 39 Gripen